„Samsun” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 tureckie okręty:
 „Samsun” – niszczyciel typu Samsun z początku XX wieku, w służbie w latach 1907–1932
 „Samsun” (M510) – trałowiec typu Adjutant z lat 50. XX wieku, w służbie w latach 1958–2005

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy tureckich okrętów